Baican Ciprian , născut în comuna Plopu, judetul Prahova, la doar 18 ani a reușit sa obțină titlul de campion mondial la tir cu arcul, categoria young adult BHR (Bowhunter Recurve) la WIAC 2023 (IFAA World Indoor Archery Championships).

Născut pe 10 octombrie 2004, Baican Ciprian este elev în clasa a XI-a. Acesta s-a apucat de tirul cu arcul în 2019, ca activitate extrașcolară pentru a gestiona bullyingul la care era supus la școală.

În prezent este legitimat la Clubul Sportiv “Arcașii Țarii Barsei”

Nașteri în 2004
Nașteri pe 10 octombrie
Sportivi români în viață
Arcași